

Antica Grecia 
 Aulos – strumento musicale aerofono usato nell'Antica Grecia

Geografia 
 Francia
 Aulos – ex comune nella regione dell'Occitania

Musica 
 Aulos Reloaded – singolo di Vladimir Cauchemar pubblicato nel 2018